Оска (Уэска) — город в Испании.

 Оска (Уэска) — провинция в Испании.

 Оска — река в Удмуртии.

См. также

 O.S.C.A.  — бывший итальянский производитель спортивных автомобилей и болидов (1947-1967)